Antonino De Stefano – storico e docente italiano, specializzato nello studio del Medioevo
Antonino De Stefano – magistrato amministrativo italiano e vicepresidente della Corte costituzionale